Fontana kan syfta på:

 Fontana – ett efternamn samt personer med namnet
 Fontana Records – ett skivmärke som startades på 1950-talet av Philips Records

Geografi

Antarktis 

 Collins Point, även kallad Punta Fontana,

Argentina 

 Fontana (ort i Argentina), Chaco,

Malta 

 Il-Fontana, ort och kommun,

USA 

 Fontana, Kansas, ort, Miami County, 
 Fontana, Wisconsin, ort, Walworth County, 
 Fontana, Kalifornien, ort, San Bernardino County,